A Segunda División 1941-42-es szezonja volt a bajnokság tizenegyedik kiírása. A bajnokságban három csoportra osztva összesen 24 csapat vett részt. Az elsők a bajnokság végeztével egy kétkörös rájátszásban vettek részt, ahol először egymással, majd a 3-4. helyezettek két első osztályú csapattal küzdöttek meg a feljutásért.

1. csoport

2. csoport

3. csoport

Első rájátszás

Második kör 

 
|}

Segunda División szezonok
Spanyol 2
Spanyol 2